Pyrrhura subandina ("sinúparakit") är en akut hotad, möjligen utdöd sydamerikansk papegoja. Den betraktas i allmänhet som underart till Pyrrhura picta, men har getts artstatus av Birdlife International och IUCN. Fågeln återfinns enbart i Rio Sinús floddal i nordvästra Colombia. Den kategoriseras som akut hotad.

Noter

Kommentarer

Källor 

Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Colombia